Endgame (computerspel), een computerspel
Endgame (toneelstuk), een toneelstuk van Samuel Beckett
Endgame (televisieserie), een Canadese dramaserie
Endgame - Bronx Lotta Finale, een Italiaanse actiefilm
Endgame (2001), een Britse dramafilm 
Endgame (2009), een Britse film over apartheid
Endgame (2015), een Amerikaanse film uit 2015
Avengers: Endgame, de vierde film van de Avengersreeks
Endgame (Rise Against), het zesde studioalbum van de Amerikaanse punkrockgroep Rise Against
Endgame (Megadeth), het twaalfde studioalbum van de Amerikaanse heavymetalband Megadeth